

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4, w tym 3 podstawowe
 Ulów – wieś w woj. lubelskim, w pow. tomaszowskim, w gminie Tomaszów Lubelski 
 Ulów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. przysuskim, w gminie Klwów 
 Ulów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. ostrowieckim, w gminie Bałtów
 Ulów – osada leśna wsi Wólka Pętkowska w woj. świętokrzyskim, w pow. ostrowieckim, w gminie Bałtów

Zobacz też 
 Rezerwat przyrody Ulów, Kolonia Ulów